Kamyszy, Kamyszi, Komyszi – nazwa toponimów w Rosji] i na Ukrainie

Rosja 
:
 Kamyszy – wieś w Kraju Ałtajskim
 Kamyszy – wieś w obwodzie kurgańskim
 Kamyszy – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Kamyszy – osiedle typu wiejskiego w Mordowii
 Kamyszy – wieś w obwodzie orłowskim
 Kamyszy – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tambowskim
 Kamyszy – wieś w obwodzie twerskim
 Kamyszy – chutor w obwodzie wołgogradzkim

Ukraina 
:
 Kamyszi – dawna wieś w obwodzie połtawskim
 Komyszi – wieś w obwodzie sumskim

Zobacz także 
 Kamyszyn – miasto w obwodzie wołgogradzkim

Strony ujednoznaczniające